Jenevermuseum (Hasselt)
 Jenevermuseum (Eeklo)
 Jenevermuseum (Schiedam)